Сабатьє́ () — французьке прізвище.

Відомі носії 
 Антуан Сабатьє (1742–1817) — французький прозаїк
 Аполлонія Сабатьє (1822–1889) — французька художниця, модель, господиня літературного салону
 Арман Сабатьє (1834 — ?) — французький зоолог
 Луї-Огюст Сабатьє (1839–1901) — французька протестантський богослов
 П'єр Сабатьє (1682–1742) — французький науковець; кальвіністський пастор
 Поль Сабатьє (1854–1941) — французький хімік, лауреат Нобелівської премії з хімії
 Поль Сабатьє (1858–1928) — французький письменник-історик, номінант Нобелівської премії з літератури
 П'єр Жустен Сабатьє (1792–1869) — французька нумізмат
 Рафаель Бьєнвеню Сабатьє (1732–1811) — французький хірург
 Робер Сабатьє (1923–2012) — французький прозаїк та поет, член Гонкурівської академії

Інше 
 Сабатьє (кратер) — кратер на Місяці
 Реакція Сабатьє — хімічна реакція, названа на честь Поля Сабатьє